TNFRSF10A () — мембранный белок, рецептор из надсемейства рецепторов факторов некроза опухоли. Участвует в активации апоптоза. Продукт гена человека TNFRSF10A.

Функции 
TNFRSF10A входит в многочисленное надсемейство рецепторов факторов некроза опухоли (TNFR). Является рецептором для лиганда цитотоксичности TNFSF10 (TRAIL). Адаптерный белок FADD рекрутирует каспазу-8 к активированному рецертору, что приводит к активации каспазы-8 и инициирует последующий каспазный каскад, приводящий к апоптозу клетки. Участвует в активации фактора транскрипции NF-kB.

Структура 
Белок состоит из 468 аминокислот, молекулярная масса — 50,1 кДа. После созревания и отщепления сигнального пептида остаётся 445 аминокислот. N-концевой внеклеточный домен содержит 3 повтора TNFR-Cys и DEATH-домен. Кроме этого, домен содержит участок N-гликозилирования и до 7 внутримолекулярных дисульфидных связей. Цитозольный участок содержит 3 фосфорилируемых серинов.

Взаимодействует с DAP3.

См. также 
 Фактор некроза опухоли
 Кластер дифференцировки

Примечания

Литература

Ссылки 
 TNFR (TNF-рецепторы). 

Мембранные белки
Кластеры дифференцировки